Maderuelo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maderuelo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Maderuelo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar